Corriyuela puede referirse a:

 el nombre común de la planta Convolvulus arvensis.
 el nombre común de la planta Convolvulus lineatus
 el nombre común de la planta '''''Bryonia dioica.